Northup peut faire référence à :
 Anne Northup (née en 1948), femme politique américaine.
 Harry Northup, acteur et poète américain.
 Solomon Northup (1808, après 1857), afro-américain, né libre, et enlevé par des marchands d'esclaves, auteur de Douze ans d'esclavage.
 Tracy Northup (née en 1978), physicienne américaine.